Sankt Georgen kan syfta på:

Geografi

Kroatien
 Sankt Georgen – en stad i Koprivnica-Križevcis län, se Đurđevac

Tyskland 

 St. Georgen – kommun i Baden-Württemberg, Freiburg Region,

Österrike 

 Sankt Georgen am Reith, ort, Niederösterreich, Politischer Bezirk Amstetten, 
 Sankt Georgen am Walde, Oberösterreich, Politischer Bezirk Perg, 
 Sankt Georgen im Attergau, Oberösterreich, Politischer Bezirk Vöcklabruck, 
 Sankt Georgen am Längsee – en kommun i delstaten Kärnten
 St. Georgen im Lavanttal – en kommun i delstaten Kärnten
 Sankt Georgen am Reith – en kommun i delstaten Niederösterreich
 Sankt Georgen am Ybbsfelde – en kommun i delstaten Niederösterreich
 Sankt Georgen an der Leys – en kommun i delstaten Niederösterreich
 Sankt Georgen am Fillmannsbach – en kommun i delstaten Oberösterreich
 Sankt Georgen an der Gusen – en kommun i delstaten Oberösterreich
 Sankt Georgen bei Grieskirchen – en kommun i delstaten Oberösterreich
 Sankt Georgen bei Obernberg am Inn – en kommun i delstaten Oberösterreich
 Sankt Georgen bei Salzburg – en kommun i delstaten Salzburg
 Sankt Georgen an der Stiefing – en kommun i delstaten Steiermark
 Sankt Georgen ob Judenburg – en kommun i delstaten Steiermark
 Sankt Georgen ob Murau – en kommun i delstaten Steiermark

Se även
 Klostret Sankt Georgen – ett före detta benediktinkloster i orten Sankt Georgen am Längsee